Borissenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Iwanowitsch Borissenko (* 1964), russischer Kosmonaut
 Georgi Borissenko (1922–2012), usbekischer Schachspieler
 Grigori Olegowitsch Borissenko (* 2002), russischer Fußballspieler
 Marija Wladimirowna Borissenko (* 1986), russische Volleyballspielerin
 Natalija Borissenko (* 1975), ukrainische Handballspielerin
 Sergei Borissenko (* 1971), kasachischer Schwimmer
 Walentina Michailowna Borissenko (1920–1993), sowjetische Schachspielerin
 Wladimir Fjodorowitsch Borissenko (* 1928), sowjetischer Schwimmer